Continuum kan syfta på:

 Continuum (album) – ett musikalbum av John Mayer
 Continuum (TV-serie) – en kanadensisk TV-serie från 2012

Se även
 Kontinuum